Коберт () — немецкая фамилия.

 Коберт, Рудольф (1854—1918) — немецкий историк медицины, фармаколог и токсиколог, учёный и педагог. 
 Коберт, Элиза (в замужестве Шмиден; 1841—1896) — немецкая писательница.